Пинд може да се отнася за:

 Пинд, със старо славянобългарско име Мецово - планински масив на Балканите, разделящ Тесалия и Епир
 Пинд (национален парк)
 Пинд (митология)
 Пинд (град), античен град в Дорида
 Пинд (река), река във Фокида на която се е намирал едноименния град
 Пинд, гръцки разрушител

Вижте също 
 Пиндско пони

Пинд